Пеллони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Стефано Пеллони (1824—1851) — итальянский разбойник.
 Рафаэлла Роберта Пеллони (1943—2021) — итальянская актриса, певица, телеведущая.